Санкт-Петербу́ргский кремато́рий — крематорий, расположенный на северо-востоке Санкт-Петербурга, в Красногвардейском районе. Организационно относится к ведению Санкт-Петербургского ГУП «Ритуальные услуги». Единственный крематорий на территории Санкт-Петербурга и граничащих с ним регионов (Ленинградская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия).

История 

Построен в 1970—1973 годах по проекту архитекторов А. С. Константинова, Д. С. Гольдгора, Н. М. Захарьиной. Расположен в историческом районе Ручьи, по Шафировскому проспекту, дом 12. В крематории имеются 14 печей, 9 ритуальных залов (центральный, большой, три средних и четыре малых), колумбарий, кладбище.

В настоящее время в крематории сжигают до 150 трупов в день. По данным 2016 года, в Петербурге кремируют от 60 до 70 % тел умерших.

На территории крематория находится морг.

Транспорт 
Автобус № 138 от метро «Площадь Мужества».

См. также 
 Кремация
 Крематорий

Примечания

Ссылки 
 Крематорий Санкт-Петербурга
 Петербургский крематорий
 Крематорий // Энциклопедия Санкт-Петербурга

Здания и сооружения Красногвардейского района (Санкт-Петербург)
Крематории